Federico Guillermo Jorge Adolfo, Landgrave de Hesse-Kassel (Copenhague, 26 de noviembre de 1820 - Fráncfort del Meno, 14 de octubre de 1884), fue el único hijo del príncipe Guillermo de Hesse-Kassel y de Luisa Carlota de Dinamarca.

Vida 
Era considerado heredero del electorado de Hesse-Kassel, como un bisnieto varón de Federico II de Hesse-Kassel y que además no procedía de un matrimonio morganático como el de su tío Federico Guillermo. Cuando Hesse-Kassel fue anexado a Prusia en 1866 tras la guerra austro-prusiana, se le consideró como heredero de la jefatura de la dinastía.

A los tres años se trasladó a Dinamarca, y creció allí. Asistió a la Universidad de Bonn y, a continuación, comenzó una carrera militar.

Matrimonios e hijos 
Federico se casó el 28 de enero de 1844 en la ciudad de San Petersburgo, en primeras nupcias, con la gran duquesa Alejandra Nikolaievna de Rusia (1825-1844), hija del zar Nicolás I de Rusia y de Carlota de Prusia. Tuvieron un hijo que nació prematuramente, al que se bautizó apresuradamente con el nombre de Guillermo, muriendo él y la madre al poco tiempo.

El 26 de mayo de 1853 en el Palacio de Charlottenburg en Berlín se casó por segunda vez con Ana de Prusia (1836-1918), hija del príncipe Carlos de Prusia (hijo a su vez de Federico Guillermo III de Prusia), y de su esposa María de Sajonia-Weimar-Eisenach. La pareja tuvo seis hijos: 
Federico Guillermo IIII de Hesse-Kassel (1854-1888); no contrajo matrimonio; murió en el mar en la ruta entre Batavia y Singapur.
 Isabel Alejandra Carlota de Hesse-Kassel (1861-1955); casada con el príncipe Leopoldo Federico de Anhalt. 
Alejandro Federico de Hesse-Kassel (1863-1945); casado con la baronesa Gisela Stockhorner von Starheim.
 Federico Carlos de Hesse-Kassel, rey de Finlandia (1868-1940); casado con la princesa Margarita de Prusia.
 Princesa María Polixena de Hesse (1872-1882).
 Princesa Sibila Margarita de Hesse (1877-1925); casada con el Barón Friedrich von Vincke (divorciados en 1923).

Federico de Hesse-Kassel era el tatarabuelo de quien fuera jefe en su día de la Casa de Hesse-Kassel, el príncipe y landgrave Mauricio Federico de Hesse.

Se pensó en él desde España para que fuera Rey de este país, pero la opción no desembocó en nada.

Honores 
Federico Guillermo recibió las siguientes condecoraciones:
Condecoraciones alemanas

Condecoraciones extranjeras
 : Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría, 1860
 :
 Caballero del Elefante, 28 de junio de 1840
 Cruz de Honor de la Orden de Dannebrog, 28 de junio de 1840
  Reino de Grecia: Gran Cruz del Redentor
 :
 Caballero de San Andrés, en Diamantes, 1 de julio de 1843
 Caballero de San Alejandro Nevski
 Caballero del Águila Blanca
 Caballero de Santa Ana, 1ª Clase
 Caballero de San Jorge, 4ª Clase, 1878
   Suecia-Noruega: Caballero de los Serafines, 2 de noviembre de 1869

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Hesse-Kassel
Landgraves de Hesse-Kassel
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Copenhague
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso